Vilniaus gatvė ist der Name folgender Straßen in Litauen:

 Vilniaus gatvė (Kaunas)
 Vilniaus gatvė (Vilnius)